dyplomacja
 Dyplomacja – książka Henry’ego Kissingera
 Dyplomacja – gra planszowa
 Dyplomacja – gra komputerowa firmy Paradox Entertainment, bazująca na grze planszowej o tej samej nazwie
 Dyplomacja – film Volkera Schlöndorffa z 2014 roku.